Маргарита Бургундская () — представительницы Бургунского дома:

 Маргарита Бургундская (дама де Витто) (ум. 1277) — дама де Витто, дочь Гуго IV, герцога Бургундии, жена Жана I де Шалон-Арлей
 Маргарита Бургундская (королева Франции) (1290 — 30 апреля 1315) — королева Франции и Наварры, дочь герцога Роберта II Бургундского и Агнес Французской
 Маргарита Бургундская (графиня Тоннера) (1250) — 4 сентября 1308) — графиня де Тоннер с 1262, королева Сицилии и Неаполя, 2-я дочь Эда Бургундского, графа Невера, Осера и Тоннера, и Матильды (Мод) II де Бурбон-Дампьер, дамы де Бурбон, графини Невера, Осера и Тоннера.
 Маргарита Бургундская (или Французская), графиня Артуа и пфальцграфиня Бургундии — см. Маргарита I Французская (графиня Артуа)
 Маргарита Бургундская (графиня Голландии) (1374—1441), дочь Филиппа II Храброго, герцога Бургундии, жена Вильгельма IV Баварского, графа Эно, Голландии и Зелландии
 Маргарита Бургундская (дофина Франции) (1393—1441), дочь Иоанна Бесстрашного, герцога Бургундии, жена дофина Людовика Французского (1397—1415), герцога Гиени, сына короля Карла VI Безумного
 Маргарита Йоркская (1446–1503), в замужестве Маргарита Бургундская